Der Internationale Flughafen Ostende-Brügge (, ), bis 1992 Flughafen Ostende, ist der internationale Flughafen der belgischen Hafenstadt Ostende (), deren Innenstadt fünf Kilometer entfernt liegt. Auch die Stadt Brügge wird bedient, die ungefähr 25 Kilometer vom Flughafen entfernt liegt. Der Flughafen liegt 700 Meter Luftlinie von der belgischen Küste entfernt.

Lage und Verkehrsanbindung 
Der Flughafen Ostende-Brügge ist mit dem Kraftfahrzeug über die A 10/E 40 und die A 18/E 40 zu erreichen.

Vom Bahnhof Ostende aus ist der Flughafen mit dem Stadtbus 6 der De Lijn in Richtung Raversijde zu erreichen.

Geschichte 
Während des Zweiten Weltkrieges verlegten die deutschen Besatzungstruppen den Flugplatz Ostendes von Stene auf ein Areal bei Middelkerke. Während der Luftschlacht um England war er ein wichtiger Stützpunkt der Luftwaffe.

Nach Kriegsende wurde der Flugplatz Raversijde-Middelkerke in einen internationalen Flughafen umgebaut, der seit 1992 der Region Flandern gehört und seit 2003 den heutigen Namen führt.

Die Konzession als Flughafenbetreiber erhielt am 19. Juli 2013 für 25 Jahre die LEM (Luchthaven Exploitatie Maatschappij) Oostende-Brugge, eine Tochtergesellschaft des französischen Infrastrukturunternehmens Egis.

Fluggesellschaften und Ziele 
Der Flughafen Ostende-Brügge wird vorwiegend für Privat- und Frachtflüge genutzt. Die meisten Ziele befinden sich in Spanien und Griechenland.

Folgende touristische Ziele werden angeflogen (Stand: Februar 2022):
 Ägypten: Hurghada, Scharm asch-Schaich
 Bulgarien: Burgas, Warna
 Griechenland: Chania, Heraklion, Korfu, Kos, Rhodos
 Spanien: Alicante, Gran Canaria, Ibiza, Málaga, Murcia, Palma de Mallorca, Teneriffa
 Tunesien: Djerba, Enfidha
 Türkei: Antalya, Bodrum, Eskişehir, Izmir

Verkehrszahlen

Zwischenfälle 
 Am 21. Juli 1992 wurde eine Douglas DC-3/C-47A-60-DL der luxemburgischen Legend Air (Luftfahrzeugkennzeichen LX-DKT) auf dem Flughafen Ostende während eines Sturms in die Boeing 707-330B Z-WKV der Air Zimbabwe geblasen. Die DC-3 wurde irreparabel beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Weblinks 

 Webpräsenz des Flughafens Ostende-Brügge (niederländisch, französisch, englisch)

Einzelnachweise 

Ostendebrugge
Verkehr (Ostende)
Verkehr (Brügge)
Ostendebrugge
Verkehrsbauwerk in der Provinz Westflandern
Bauwerk in Ostende